Кущи, Кущинские () — дворянский род.

Потомство Герасима Куща, священника, женатого на Анне Леонтьевне Борсук (внучке Петра Борсука, Киевского наказного полковника (начало XVIII в.).

Описание герба 
В красном поле серебряный лук, натянутый арбалетом ().

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Намёт на щите красный подложен серебром. Нашлемник: три страусиных пера.

См. также 
 Герб Киева (середина XVII — конец XVIII в.)

Литература 
 
 Малороссийский гербовник, с 89-90

Шляхетские роды герба Куша
Казацкая старшина
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера